De Beker van Bosnië en Herzegovina (Kup Bosne i Hercegovine) is het nationale voetbalbekertoernooi in Bosnië en Herzegovina dat sinds 1997 wordt georganiseerd door de Voetbalbond van Bosnië en Herzegovina.

Finales 

 *  In 1999/00 waren er drie bekers voor elke etnische bevolkingsgroep, de drie winnaars kwamen tegen elkaar uit. Zeljeznicar won voor Sloboda Tuzla en Bosna Visoko.

Prestaties per club 
N.B. Exclusief seizoen 1998/99

Zie ook
Joegoslavische voetbalbeker

Beker
Nationale voetbalbeker in Europa